|-
| 111101 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111102 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111103 - || || 14 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111104 - || || 11 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111105 - || || 11 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111106 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111107 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111108 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111109 - || || 10 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111110 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111111 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111112 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111113 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111114 - || || 13 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111115 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111116 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111117 - || || 11 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111118 - || || 12 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 111119 - || || 15 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111120 - || || 12 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111121 - || || 13 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111122 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111123 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111124 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111125 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111126 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111127 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111128 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111129 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111130 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111131 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111132 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111133 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111134 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111135 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111136 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111137 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111138 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111139 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111140 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111141 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111142 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111143 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111144 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111145 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111146 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111147 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111148 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111149 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111150 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111151 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111152 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111153 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111154 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111155 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111156 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111157 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111158 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111159 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111160 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111161 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111162 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111163 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111164 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111165 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111166 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111167 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111168 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111169 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111170 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111171 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111172 - || || 15 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111173 - || || 13 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 111174 - || || 13 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 111175 - || || 15 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111176 - || || 15 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111177 - || || 11 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111178 - || || 11 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111179 - || 2001 WG || 16 de novembre, 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 111180 - || || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111181 - || || 17 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111182 - || || 19 de novembre, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 111183 - || || 17 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 111184 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111185 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111186 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111187 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111188 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111189 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111190 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111191 - || || 26 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111192 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111193 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111194 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111195 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111196 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111197 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111198 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111199 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111200 - || || 27 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
1